David Matthews, né le , est un compositeur anglais ;
 David Mathews (c. 1739-) est un avocat et homme politique de New York.